Sunrise (произносится Санрайз) может значить:

 Sunrise (телескоп)
 Санрайз (Флорида)
 AstroFlight Sunrise
 Sunrise (журнал)
 «Sunrise: A Song of Two Humans» — снятый в США в 1927 году фильм Фридриха Мурнау

Компании 
 Sunrise — японская анимационная студия.
 Sunrise Senior Living
 Sunrise Communications AG — швейцарская компания, подразделение TDC A/S
 Санрайз — ранее крупная российская компания-ретейлер в сфере электроники.
 Sunrise - управляющая компания в Казахстане, основной профиль: управление коммерческой недвижимостью, краткосрочная аренда

Музыка 
 Sunrise (альбом Элвиса Пресли)
 Sunrise (альбом Роббена Форда)
 «Sunrise» (песня Infernal)
 «Sunrise» (песня Our Last Night)
 «Sunrise» (песня Норы Джонс)
 «(Reach Up for the) Sunrise» — песня Duran Duran
 «Sunrise» (песня Ирины Нельсон)
 «Sunrise» — песня Angel City из альбома Love Me Right
 «Sunrise» — песня Puffy AmiYumi из альбома 59
 «Sunrise» — песня Scooter из Push the Beat for this Jam (The Singles 98–02)
 «Sunrise» — песня Simply Red из Home
 «Sunrise» — песня The Who из The Who Sell Out
 «Sunrise» — песня Ramium из OST Avatar''
 Sunrise — дебютный сингл проекта Ratty
 «Sunrise» — песня Uriah Heep из альбома The Magician's Birthday
 Sunrise/The Trees — сингл с двумя первыми сторонами британской рок-группы Pulp с их альбома 2001 года We Love Life.

История 
 Операция «Санрайз» (или «Кроссворд») — секретные переговоры представителей США и Великобритании с германским командованием в Швейцарии в 1945 году.

См. также 
 Arctic Sunrise — ледокол экологической организации Гринпис.
Восход (значения)